1. etape af Tour de France 2022 var en 13,2 km lang enkeltstart, som gik rundt i centrum af København den 1. juli 2022. Dette var den første af tre etaper af Tour de France der nogensinde blev kørt i Danmark, ligesom København blev løbets nordligste startby.

Rytterne startede enkeltvis på Nørre Farimagsgade ved Ørstedsparken, og sluttede på H.C. Andersens Boulevard ved Rådhuspladsen. Den 13,2 km lange strækning gik blandt andet forbi Dronning Louises Bro, Kastellet, Den lille Havfrue, Parken, Amalienborg og Kongens Nytorv. Løbet var præget af regnvejr og flere styrt. En halv million tilskuere sørgede for usædvanligt højt lydniveau.

Den præcise rute blev på et pressemøde på Munkebjerg Hotel i Vejle offentliggjort 4. februar 2020.

Belgiske Yves Lampaert fra  vandt enkeltstarten, og fik løbets første gule førertrøje.

Rutekort 
{
  "type": "ExternalData",
  "service": "page",
  "title": "2022 Tour de France, Stage 1.map"
}

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Officielle hjemmeside 
 1. etape - København > København - Tour de France 2022 på TV 2s hjemmeside
 

01
Sport i København
Tour de France 2022
Sport i Danmark i 2022